Jona (boek), boek in de Hebreeuwse Bijbel
 Jona (profeet), profeet en naamgever van het Bijbelboek
 Vader van de apostel Petrus (Mattheus 16:17) en dus ook van Andreas (Johannes 1:40-42), waar echter een Johannes als vader van Petrus genoemd wordt. 

Verder kan het verwijzen naar:
 Jona (Zwitserland), een voormalige Zwitserse gemeente die met Rapperswil is gefuseerd tot Rapperswil-Jona
 Jona (rivier), een rivier in de Zwitserse kantons Sankt Gallen en Zürich (kanton)
 Jona (voornaam)
 Jonah (dance), een project van Rank 1 met DJ Misjah